Thaumatoperla är ett släkte av bäcksländor. Thaumatoperla ingår i familjen Eustheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Thaumatoperla